

Persone 
 Angelo Monteverdi (1886-1967) – filologo italiano
 Claudio Monteverdi (1567-1643) – compositore italiano, fratello di Giulio Cesare
 Germana Monteverdi  – attrice e giornalista italiana
 Giulio Cesare Monteverdi (1573-1630) – compositore italiano, fratello di Claudio
 Ori Monteverdi  – attrice italiana
 Peter Monteverdi (1934-1998) – imprenditore e pilota automobilistico svizzero

Altro 
 5063 Monteverdi  – asteroide
 Automobile Monteverdi  – marca svizzera di automobili di lusso
 Monteverdi Hai 450 SS  – modello di automobile realizzato da Automobile Monteverdi
 Monteverdi Choir  – coro specializzato nell'esecuzione di musica barocca
 Monteverdi Marittimo  – comune della provincia di Pisa

Pagine correlate 
 Claudio Monteverdi (disambigua)
 Monteverde